

Australie 
 Wilmington (Australie-Méridionale)

États-Unis d'Amérique 
 Wilmington en Caroline du Nord ;
 Wilmington au Delaware ;
 Wilmington, quartier de Los Angeles en Californie ;
 Wilmington Manor ;
 Wilmington Island (Georgie) ;
 South Wilmington (Illinois) ;
 Wilmington (comté de Greene, Illinois) ;
 Wilmington (comté de Will, Illinois) ;
 Wilmington (Massachusetts) ;
 Wilmington (New York) ;
 Wilmington, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Wilmington, dans l'Ohio ;
 New Wilmington, en Pennsylvanie ;
 Wilmington (Vermont) ;
 .

Royaume-Uni 
 Wilmington (Devon)
 Wilmington (Kent)
 Wilmington (Sussex)